CSPG4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 322 амінокислот, а молекулярна маса — 250 537.

Кодований геном білок за функціями належить до білків внутрішньоклітинного сигналінгу, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ангіогенез, ремоделювання тканини, диференціація клітин. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки